Пе́рья может означать:
 Перья — накожные роговые образования птиц.
 Перья — пишущие элементы перьевых ручек.
 Перья — форма макаронных изделий.
 Перья — река в Любимском районе Ярославской области, приток Костромы.
 Перья — сельский населённый пункт в Любимском районе Ярославской области.
 Перья — посёлок во Франции.